La  peut désigner :
  (Allemagne)
  (Espagne républicaine)
 
  d'infanterie de la  division d'infanterie (France)
  (Grèce)
  (Inde britannique)
  de chars (Inde britannique)
  parachutiste (Inde)
 
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique puis Russie)
  (Union soviétique puis Russie)
  (Union soviétique)